Salz puede referirse a:
 Ontinar de Salz, localidad española perteneciente al municipio de Zuera en la provincia de Zaragoza (Aragón).
 Salz (Baja Franconia), municipio situado en el distrito de Rhön-Grabfeld, en el estado federado de Baviera (Alemania).
 Salz (Renania-Palatinado), municipio situado en el distrito de Westerwald, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania).
 Villar del Salz, municipio español situado en la provincia de Teruel, comunidad autónoma de Aragón.